Хосров Шакери (, 1938—2015) — иранский историк и общественный деятель, специалист по истории революционного движения в Иране и его связей с Советской Россией и СССР.

Биография

Работы 
 Beginning Politics in the Reproductive Cycle of Children's Tales and Games in Iran An Historical Inquiry. 1992
 The Soviet Socialist Republic of Iran, 1920—1921: Birth of the Trauma. 1995
 The Armenians of Iran: The Paradoxical Role of a Minority in a Dominant Culture. 1998
 The Russo-Caucasian Origins of the Iranian Left. Social Democracy Modern Iran. 2000
 Origins of Social Democracy in Modern Iran. 2001
 Un Prince iranien rouge en France. Oeuvres et vie de Iradj Eskandari. 2002
 The Left in Iran 1905—1940. 2011
 The Left in Iran 1941—1957. 2011

Историки Ирана
Переводчики Ирана
Социалисты Ирана